Квинт Фа́бий Ма́ксим ():

 Квинт Фабий Максим Руллиан (IV—III века до н. э.) — пятикратный консул;
 Квинт Фабий Максим Гургит (умер в 265 году до н. э.) — трижды консул;
 Квинт Фабий Максим (III век до н. э.) — курульный эдил 267 года до н. э.;
 Квинт Фабий Максим Кунктатор (умер в 203 году до н. э.) — пятикратный консул;
 Квинт Фабий Максим (претор) — претор 181 года до н. э.;
 Квинт Фабий Максим Сервилиан — консул 142 года до н. э.;
 Квинт Фабий Максим Аллоброгик — консул 121 года до н. э.;
 Квинт Фабий Максим - римский аристократ, родной сын предыдущего и отец консула-суффекта 45 до н. э. Примечателен своими пороками;
 Квинт Фабий Максим Эбурн — консул 116 года до н. э. и цензор 108 года до н. э.;
 Квинт Фабий Максим (умер 31 декабря 45 года до н. э.) — консул-суффект 45 года до н. э.